Coray kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Coray, kommun, departementet Finistère i regionen Bretagne,

Honduras 

 San Francisco de Coray (ort), Departamento de Valle,